Монта́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Тулузи, 22 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 776 осіб у працездатному віці (15-64 років) 599 були активні, 177 — неактивні (показник активності 77,2%, у 1999 році було 68,9%). З 599 активних працювало 550 осіб (301 чоловік та 249 жінок), безробітних було 49 (27 чоловіків та 22 жінки). Серед 177 неактивних 54 особи були учнями чи студентами, 65 — пенсіонерами, 58 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 503 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1301,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Монтан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн